Dånsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dånsjön, Södermanland, sjö i Trosa kommun,  (6,47 ha)
Dånsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (18,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn